Ва́рвинский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-востоке Черниговской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Варва.

История 
В 1923 году был образован Варвинский район. 10 сентября 1959 года к Варвинскому району был присоединён Сребнянский район. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Прилукского района.

Характеристика района

Административно-территориальное деление 
Район граничит с Прилуцким и Сребнянским районами, а также Полтавской и Сумской областьями. Всего на территории района расположено 30 населённых пунктов (по данным на 01.01.2006 г.): 1 пгт (Варва) и 29 сёл. Район состоит из 1 поселкового совета и 14 сельских советов.

См. статью: Список населённых пунктов Варвинского района

География 
Максимальная точка — 181 м, средняя высота — 120—160 м. Леса расположены очагами по всему району. Удай — крупнейшая река района. Она протекает по северной и северо-западной части границы. Близь лежащие земли к реке заболочены и местами лесистые.

Природно-заповедный фонд Варвинского района представлен 9 природоохранными объектами местного значения — заказники (7 гидрологических, 2 ботанических). Крупнейшие объекты: Антоновский гидрологический заказник площадью 704 га и гидрологический заказник Поливщина — 577 га.

Транспорт 
В Варвинском районе нет железных дорог. Ближайшая ж/д станция расположена в Прилуках в 26 км от районного центра. Через район проходит региональная дорога Т-2530.

Экономика 
Варва — единственный крупный промышленный центр района. Ведущая промышленность — топливная (газоперерабатывающая), пищевая (отрасли — маслосыродельная и молочная). На территории района в селе Гнединцы расположен Гнединский газоперерабатывающий завод. Аграрный сектор представлен мясо-молочным скотоводством, свиноводством, культивацией зерновых культур и сахарной свеклы. На территории района добывают нефть, природный газ и торф. Действуют сельскохозяйственные предприятия, одно предприятие обувной отрасли (Варва) и пищевой промышленности — Варвинский маслосыродельный завод.

Археология 
В районе расположен ряд археологических памятников:

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 История городов и сёл Черниговской области, 1983 г.
 КВКФ, 2007 г.